– imię japońskie noszone zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.

Możliwa pisownia 
Tsubasa można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 翼, „skrzydło”
 翔, „latać” (występuje też inna wymowa tego imienia: Shō)

Znane osoby 
 Tsubasa Akimoto (翼), japońska aktorka
 Tsubasa Fukuchi (翼), japoński mangaka
 Tsubasa Imai (翼), japoński aktor, piosenkarz i tancerz, członek duetu Tackey & Tsubasa
 Tsubasa Otomiya (つばさ), japońska seiyū
 Tsubasa Ōya (翼), japoński piłkarz
 Tsubasa Yokotake (翔), japoński piłkarz

Fikcyjne postacie 
 Tsubasa Amaha (翼), bohater powieści wizualnej i anime Starry Sky
 Tsubasa Amano (翼), bohaterka mangi i serii anime Seikon no Qwaser
 Tsubasa Andō (翼), bohater serii gier, mangi i anime Gakuen Alice
 Tsubasa Hanekawa (翼), bohaterka serii Bakemonogatari
 Tsubasa Kurenai (つばさ), bohaterka serii mang i anime Ranma ½
 Tsubasa Ōzora (翼), główny bohater mangi i anime Kapitan Jastrząb
 Tsubasa Otori (翼), bohater anime i mangi Metal Fight Beyblade
 Tsubasa Ozu (翼) / Magi Żółty, bohater serii tokusatsu Mahō Sentai Magiranger
 Tsubasa Yamabuki (翼), bohater mangi i anime Mahoraba ~Heartful days~

Zobacz też 
 , manga japońskiej grupy CLAMP

Przypisy 

Imiona japońskie